Reading est le nom de différents lieux :

Localités

Angleterre
 Reading (Royaume-Uni) (lieu d'origine du nom)
Abbaye de Reading dans la même localité

États-Unis
Reading (Kansas)
 Reading (Massachusetts)
Reading (Michigan)
Reading (New York)
Reading (Ohio)
 Reading (Pennsylvanie)
Reading (Vermont)

Personnalités
 Bertice Reading (1933-1991),
 John of Reading (décédé en 1346),
 Peter Reading (né en 1956),
 Pierson B. Reading (1816-1868),

Sport
 Reading Football Club, club de Reading (Berkshire)

Divers
 Reading, type de locomotive à vapeur.

Voir aussi 
 Reding

Homonymie de localités